Восемь кораблей Королевского флота назывались HMS Northumberland в честь английского графства Нортумберленд, или герцогов Нортумберленд. Еще один планировался, но был отменен:

 HMS Northumberland — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1679; перестроен в 1701; разбился в Великий шторм (1703).
 HMS Northumberland — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1705; перестроен с 1719 по 1721, и повторно с 1741 по 1743 (на этот раз как 64-пушечный корабль); захвачен французами у о. Уэссан в 1744.
 HMS Northumberland — 70-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1750; превращен в грузовой транспорт в 1777; переименован в HMS Leviathan; затонул в 1780.
 HMS Northumberland — 78-пушечный линейный корабль 3 ранга; захвачен у французов при Первом июня в 1794; разобран в 1795.
 HMS Northumberland — 74-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1798; превращен в блокшив в 1827; разобран в 1850.
 HMS Northumberland — броненосец типа Minotaur; спущен на воду в 1866; превращен в плавучую казарму в 1898; превращен в учебный корабль и переименован в HMS Acheron в 1904; превращен в блокшив; переименован C8 в 1909; переименован C68 в 1926; продан в 1927; позже перепродан как блокшив Stedmound.
 HMS Northumberland планировался как тяжёлый крейсер типа County; заказан в 1929; отменен в 1930.
 HMS Northumberland (F238) — фрегат типа 23; спущен на воду в 1992; на 2011 год в строю.

См. также 
 Northumberland (1780) — французский корабль Northumberland
 HMCS Northumberland планировался как фрегат типа River Королевского канадского флота, заказ отменен в 1943.